Чемпионат Румынии по футболу 2006/2007 годов — 89-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 28 июля 2006 года и закончился 23 мая 2007 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2006/2007
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 2006 году
Спорт в Румынии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007